Shuttle est un fabricant de matériel informatique.
 La Shuttle est une console de jeux de la série PC-Engine.
 Eurotunnel Shuttle est un service de transport utilisant le tunnel sous la Manche.
 Shuttle est un film américain réalisé par Edward Anderson en 2008.
 Space Shuttle est parfois utilisé pour désigner la Navette spatiale américaine.